Stripverhaal
 een smalle strook materiaal, zoals een tochtstrip
 een strook van een Nationale Strippenkaart, vroeger in Nederland gebruikt in het openbaar vervoer
 een simpele landings- en startbaan voor vliegtuigen, meestal in moeilijk bereikbare oorden
 Strip (obligatie), een obligatie zonder interestcoupons (ook: mantel)
 Las Vegas Strip (The Strip), een straat in Las Vegas waaraan veel casino's liggen